A 627-es számú elővárosi autóbusz Dabas és Budapest (Népliget) között közlekedik.

Megállóhelyei 

! colspan=3|Perc (↓)
!width=25%| Megállóhely
! Átszállási kapcsolatok
|-
|0||0||0|| induló végállomás
|
|-
|1||∫||∫|| Dabas, Gyón Zlinszky iskola
|align=left|
|-
|2||∫||∫|| Dabas, Gyón régi Piactér
|align=left|
|-
|3||∫||∫|| Dabas, filmszínház
|align=left|
|-
|4||∫||∫|| Dabas, kaszinó
|align=left| (Lakos dr. utca)
|-
|∫||2||2|| Dabas, Gyón Vacsi út
|align=left|
|-
|∫||4||4|| Dabas, Gyón Vay Sándor utca
|align=left|
|-
|∫||6||6|| Dabas, Gyón Szőlő utca
|align=left|
|-
|∫||12||12|| Dabas, Vörösmarty utca
|align=left|
|-
|∫||14||14|| Dabas, Lakos dr. utca
|align=left|
|-
|5||15||15|| Dabas, Alsó-Dabasi templom
|align=left|
|-
|6||16||16|| Dabas, Népbolt
|align=left|
|-
|7||17||17|| Dabas, Felsődabasi templom
|align=left|
|-
|8||18||18|| Dabas, Felső-Dabas
|align=left|
|-
|9||19||19|| Dabas, Sári-Kaparás
|align=left|
|-
|10||20||20|| Dabas, Sári Kálvária
|align=left|
|-
|12||22||22|| Dabas, Sári okmányhivatal
|align=left|
|-
|13||23||23|| Dabas, Sári híd
|align=left|
|-
|16||26||26|| 35-ös km kő
|align=left|
|-bgcolor=DFDFDF
|colspan=5|Dabas–Ócsa közigazgatási határa
|-
|19||29||29|| Felsőbabád
|align=left|
|-
|20||30||30|| Felsőbabádi elágazás
|align=left|
|-
|22||32||32|| Ócsai tanyák
|align=left|
|-
|24||34||34|| Bugyi elágazás
|align=left|
|-bgcolor=DFDFDF
|colspan=5|Ócsa–Alsónémedi közigazgatási határa
|-
|29||39||39|| Alsónémedi, Szabadság tér
|align=left|
|-
|∫||∫||41|| Alsónémedi, Haraszti utca 13.
|align=left|
|-
|∫||∫||43|| Alsónémedi, Haraszti utca 81.
|align=left|
|-
|∫||∫||45|| Alsónémedi, Árpád utca 59.
|align=left|
|-
|31||41||∫|| Alsónémedi, Fő utca 27.
|align=left|
|-
|32||43||47|| Alsónémedi, Árpád út
|align=left|
|-bgcolor=DFDFDF
|colspan=5|Alsónémedi–Budapest közigazgatási határa
|-
|40||50||55|| Budapest, Központi raktárak
|align=left|
|-
|42||52||57|| Budapest, Zsellér dűlő
|align=left|
|-
|44||54||59|| Budapest, Soroksár, Hősök tere
|align=left|
|-
|51||60||65|| Budapest, Pesterzsébet felső
|align=left|
|-
|53||62||67|| Budapest, Timót utca / Soroksári út
|align=left|
|-
|58||67||72|| Budapest, Közvágóhíd (Kvassay Jenő út)(csak leszállás céljából)
|align=left| 
|-
|59||68||73|| Budapest, Mester utca / Könyves Kálmán körút(csak leszállás céljából)
|align=left|
|-
|63||72||77|| Budapest, Népliget autóbusz-pályaudvarérkező végállomás
|align=left|
|}

Források

Volánbusz
Budapest környéki autóbuszvonalak
Dabas autóbuszvonalai
Budapest XXIII. kerületének közlekedése
Budapest XX. kerületének közlekedése
Budapest IX. kerületének közlekedése
Alsónémedi autóbuszvonalai
Ócsa autóbuszvonalai